Танштайн () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Швандорф. Подчиняется управлению Нойнбург-форм-Вальд.  Население составляет 992 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 27,85 км². Официальный код  —  09 3 76 172.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии